Carlo Manacorda (1940) – economista italiano, esperto di contabilità pubblica
 Gastone Manacorda (1916-2001) – storico italiano
 Giorgio Manacorda (1941) – scrittore, germanista, poeta e critico letterario italiano, figlio dello storico Gastone
 Giuliano Manacorda (1919-2010) – critico letterario italiano
 Guido Manacorda (1879-1965) – germanista e traduttore italiano
 Mario Alighiero Manacorda (1914-2013) – docente, pedagogista e traduttore italiano
 Tristano Manacorda (1920-2008) – fisico e accademico italiano, figlio del letterato Guido